Ме́ньшиков — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Меньшиков, Алексей Алексеевич (род. 1984) — российский фигурист, тренер по фигурному катанию.
 Меньшиков, Анатолий Андреевич (1911—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Меньшиков, Аркадий Павлович (род. 1992) — российский биатлонист.
 Меньшиков, Борис Николаевич (1941—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Меньшиков, Валерий Сергеевич (1939—2016) — русский советский писатель, публицист и журналист.
 
 
 Меньшиков, Владимир Александрович (1920—2000) — советский спортсмен, футболист и хоккеист, тренер.
 Меньшиков, Гаврила Авдеевич (1672—1742) — русский кораблестроитель.
 Меньшиков, Георгий Петрович (1893—1967) — советский учёный, лауреат Сталинской премии.
 Меньшиков, Даниил Михайлович (род. 1956) — советский и российский художник.
 
 Меньшиков, Константин Владимирович (род. 1944) — советский хоккеист, судья, тренер.
 Меньшиков, Лев Николаевич (1926—2005) — российский востоковед-китаист, переводчик.
 Меньшиков, Леонид Емельянович (1916—2004) — Герой Советского Союза.
 
 Меньшиков, Николай Иванович (1923—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Меньшиков, Пётр Михайлович (1918—1970) — Герой Советского Союза.
 Меньшиков, Сергей Михайлович (1973) — российский дзюдоист.
 Меньшиков, Станислав Михайлович (1927—2014) — советский и российский экономист.
 Меньшиков, Фёдор Иванович (1902—1978) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Меньшиков, Юрий Павлович (1898—1974) — русский поэт, писатель, литературный критик.



См. также 
 
 
 
 
 Меньшиковка
 Менчикофф